

Lokalizacje 
 Green River – miasto w prowincji Sandaun w Papui-Nowej Gwinei

w Stanach Zjednoczonych 
 Green River – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Emery
 Green River – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
 Green River (ang. Green River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson

Rzeki 
 Green River – rzeka w stanach Idaho, Utah i Kolorado, dopływ rzeki Kolorado
 Green River – rzeka w stanie Kentucky, dopływ rzeki Ohio
 Green River – rzeka w stanie Waszyngton

Muzyka 
 Green River – amerykański zespół
 Green River – trzeci album zespołu Creedence Clearwater Revival
 Green River – tytułowy utwór z album Green River grupy CCR